Název Poliansky potok má více vodních toků:

 Poliansky potok (přítok Chotčianky) – levostranný přítok Chotčianky na Slovensku v okrese Stropkov
 Poliansky potok (přítok Jaloveckého potoka) – pravostranný přítok Jaloveckého potoka na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Poliansky potok (přítok Korunkovského potoka) – levostranný přítok Korunkovského potoka na Slovensku v okrese Stropkov
 Poliansky potok (přítok Zimníku) – levostranný přítok Zimníku na Slovensku v okrese Tvrdošín